Preul ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Preul (1933–2001), deutscher Bürgermeister von Bückeburg
 Reiner Preul (* 1940), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Breul